Господа́рство, іноді еконо́міка () — сукупність всіх чинників (матеріальних і духовних), які є у розпорядженні людини чи людської спільноти (господаря) і використання яких дозволяє отримувати засоби задоволення потреб. Дрібне господарство також називають ґазді́вство́ чи ґазді́вка. В середньовіччі назва господарства використовувалась також для позначення держави.

Типи господарств 
 Домашнє господарство, також домогосподарство, середньовічна назва — домострой — господарство окремого дому, окремої сім'ї.
 Міське господарство — це складна сукупність підприємств, служб, інженерних споруд і мереж, розташованих на території міста і призначених задовольняти повсякденні комунальні, побутові, матеріальні та соціально-культурні потреби жителів міста. Складовою частиною міського господарства є житлово-комунальне господарство.
 Особисте селянське господарство — це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму (за Законом України).
 Народне господарство — господарство суспільства окремої країни світу.
 Суспільне господарство — господарство певного суспільства.
 Світове господарство чи глобальне господарство — господарство загальнолюдського суспільства нашої планети, господарство глобального суспільства. До його складу входять всі господарства окремих країн світу, об'єднані міжнародним поділом праці та системою МЕВ.

Див. також 
Домогосподарство
Економічна теорія
Каталактика
Кустарне виробництво
Праксеологія

Примітки

Посилання 
 Закон України Про особисте селянське господарство  

Економічна теорія
 
Економіка